ADSSL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 14-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 457 амінокислот, а молекулярна маса — 50 208.

Кодований геном білок за функцією належить до лігаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біосинтез пуринів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, ГТФ, іоном магнію. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки